Чапай Муталлапович Абуталипов (; 4 декабря 1939 года, село Кызыл-Сая, Кокчетавской области, ныне Зерендинского района Акмолинской области — 6 января 2016 года, Кокшетау, Казахстан) — советский и казахстанский инженер, государственный деятель, председатель Кокчетавского областного Совета народных депутатов (1990—1993).

Биография 
Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1963) и Алматинскую высшую партийную школу (1979).

Трудовую деятельность начал в 1963 году старшим инженером Кокчетавского областного объединения «Казахсельхозтехника», механиком отделения, главным инженером, директором совхоза в Кокчетавской области.
 1975—1980 гг. — начальник райсельхозуправления в Кокчетавской области.
 1980—1985 гг. — первый заместитель начальника Кокчетавского облсельхозуправления.
 1985—1987 гг. — первый секретарь Энбекшильдерского райкома КП Казахстана.
 1987—1990 гг. — секретарь Целиноградского обкома КП Казахстана.
 1990—1991 гг. — первый секретарь Кокчетавского обкома КП Казахстана.
 1990—1993 гг. — одновременно председатель Кокчетавского областного Совета народных депутатов.

В 1994—1997 гг. — председатель Кокшетауского объединения «Агропромэнерго».

С 1997 года до выхода на пенсию в 2001 году трудился в должности заместителя председателя Кокшетауского областного совета ветеранов. С 2001 года работал в должности председателя Акмолинского областного совета ветеранов.

Являлся членом президиума Центрального совета ветеранов Казахстана, членом экспертной группы при комитете Мажилиса парламента Казахстана, членом политсовета областного филиала партии «Нур Отан» и членом Ассамблеи народа Казахстана.

Награды 
 Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени и «Құрмет», многими медалями.
 Почётный гражданин Акмолинской области (2013)
 Награждён Благодарственным письмом Первого Президента Республики Казахстан.
 Награждён Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Примечания

Литература 
 Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье: Справочник. — М., Издательский дом «Новое время», «Всё для вас», 1993. — ISBN 5-86564-033-X

Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Выпускники Казахского сельскохозяйственного института‎
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Члены партии «Аманат»
Акимы Кокшетауской области
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Почётные граждане Акмолинской области
Похороненные в Кокшетау